Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1983 – 36. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot). Zwycięzcą rozgrywek ligowych w 1983 zostali żużlowcy klubu Stali Gorzów Wielkopolski, wywalczając tym samym tytuł drużynowego mistrza Polski.

Charakterystyka rozgrywek 
Do rozgrywek ligowych przystąpiło 18 polskich drużyn żużlowych, podzielonych na pierwszą Ligę (10 zespołów) i drugą Ligę (8 zespołów). Tytułu drużynowego mistrza Polski bronił zespół Falubazu Zielona Góra, natomiast beniaminkiem w I Lidze była drużyna Motoru Lublin. Po osiemnastu kolejkach rozgrywek w I Lidze, w których każdy zespół rozgrywał mecz z pozostałymi zespołami tej Ligi, walcząc u siebie oraz na wyjeździe, pierwsze miejsce wywalczyła drużyna klubu Stali Gorzów Wielkopolski, odnosząc 15 zwycięstw oraz ponosząc 3 porażki. Do rozgrywek II Ligi klub Motoru Lublin wystawił po raz pierwszy drugą drużynę jako – Motor II Lublin. Z pierwszej Ligi do drugiej spadł zespół Motoru Lublin, a na jego miejsce awansowała drużyna ROW Rybnik, która zwyciężyła w rozgrywkach II Ligi. Ponadto w wyniku baraży 7 drużyny I Ligi i 2 drużyny II Ligi – zespół Polonii Bydgoszcz pozostał w I Lidze.

Pierwsza Liga

Druga Liga

Baraże

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

1983
1983 w sporcie żużlowym
1983 w polskim sporcie